Площадь Дзержинского в Курске находится в пределах исторического центра города, в Центральном округе. Она соединяет одну часть города с другой. Последний квартал, которым заканчивается улица Дзержинского, занимает военный городок, находящийся, как с левой, так с правой стороны дороги. В самом конце улицы, на площади, установлен памятник (танк ИС-3), посвящённый танкистам – участникам Курской битвы 1943 года. 

Площадь Дзержинского – условный объект, возникший благодаря транспортникам, которые ввели в оборот это и другие подобные обозначения (например, площадь Добролюбова) как остановку, опорную маршрутную точку. Все здания, располагающиеся на «площади», имеют иные адреса. 

Площадь, как и улица, носит имя Дзержинского, однако название это не прижилось, и горожане предпочитают называть её «площадь у танка». До революции 1917 года площадь Дзержинского называлась «Конной», а затем до середины 80-х годов, прошлого века, на ней находилась Южная автостанция. Отсюда отправлялись междугородние автобусы и местные, до районных центров области. В 1984 году, когда построили новый автовокзал, Южную автостанцию ликвидировали и площадь получила название в честь Ф.Э. Дзержинского.

Единственное место в Курске где совмещено разворотное кольцо автобуса, трамвая и троллейбуса.

Транспорт 
Автобус: 13, 121, 127

Троллейбус: 7, 8

Трамвай: 2, 3

Площади Курска
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского